Hierático puede referirse a:
 Solemne
 Sagrado
 Escritura hierática, una de las del antiguo Egipto
 Un tipo de papiro
 Arte religioso, especialmente el que reproduce las formas tradicionales o arcaizantes.

Notas